Борек може бити:

 Борек (име), чешко мушко име
 Борек (Јичин), насељено мјесто у округу Јичин, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Борек (Пардубице), насељено мјесто у округу Пардубице, Пардубички крај, Чешка Република
 Борек (Праг-исток), насељено мјесто у округу Праг-исток, Средњочешки крај, Чешка Република
 Борек (Хавличкув Брод), насељено мјесто у округу Хавличкув Брод, крај Височина, Чешка Република
 Борек (Чешке Будјејовице), насељено мјесто у округу Чешке Будјејовице, Јужночешки крај, Чешка Република

или:
 Борек Вјелкополски, град у Пољској
 Велки Борек, насељено мјесто у округу Мјелњик, Средњочешки крај, Чешка Република
 Штјеновицки Борек, насељено мјесто у округу Плзењ-град, Плзењски крај, Чешка Република